Uno (motorfiets), een Duits motorfietsmerk
Uno (band), een muziekgroep
Uno (computerspel), een computerspel
Uno (Muse), een single van de Britse rockband Muse
Uno (2004), Noorse film uit 2004 
¡Uno!, het negende studioalbum van de Amerikaanse band Green Day
Fiat Uno, een type van autofabrikant Fiat
Unniloctium, een tijdelijke naam voor element 108, later benoemt als Hassium

UNO kan verwijzen naar:
UNO (kaartspel), een kaartspel
HC UNO, een hockeyclub in Utrecht
VV UNO, een voetbalclub uit Hoofddorp
Verenigde Naties (Engels: United Nations Organization, verouderd)
Odriïstische Nationale Unie, een voormalige Peruviaanse politieke partij sinds 1961